Naruszewo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Naruszewo, dans le powiat de Płońsk
 du village de Naruszewo, chef-lieu de cette gmina